Hvidovre Gymnasium & HF er en uddannelsesinstitution i Avedøre, der udbyder almen studentereksamen (STX), Højere forberedelseseksamen (HF) og Gymnasialt Indslusningsforløb for Fremmedsprogede (GIF).

Skolen blev grundlagt i 1973 under navnet Avedøre Statsskole. Indtil 1980 fungerede skolen som et forsøgsgymnasium med en flad ledelsesstruktur, hvor elever og ansatte i fællesskab traf beslutninger om skolens ledelse. Ved statsskolernes overgang til amterne skiftede skolen i 1986 navn til Avedøre Amtsgymnasium. Ved strukturreformen i 2007 blev skolen i lighed med andre gymnasier en selvejende institution, nu under navnet Avedøre Gymnasium, fra 2008 Avedøre Gymnasium & HF. I 2012 fik skolen sit nuværende navn.

Skolen er nabo til Filmbyen og er et af de få gymnasier med Mediefag på A-niveau.

Noter

Eksterne henvisninger 

Gymnasier i Danmark
Avedøre
Etableret i 1973